Hallberg ou Hållberg est un patronyme suédois porté notamment par :

Personnes 
 Anna Hallberg (1963-), femme politique suédoise
David Hallberg (1982-), danseur classique américain
 Garth Risk Hallberg (1978-), écrivain américain.
 Per Hallberg (1958-), ingénieur du son suédois
 Per Hållberg (1978-), joueur professionnel de hockey sur glace suédois
 Stefan Hallberg (1948-), chanteur allemand

Personnages de fiction 
 Ingrid Hallberg, organiste allemande (dans la série de bande dessinée Yoko Tsuno)

Homonymie de patronyme